Esistono più comuni francesi con questo nome

Payzac – Ardèche
Payzac – Dordogna